Маглаяни — населённый пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Маглаяни проживало 1490 человек.

История 
30 октября 2011 года по случаю открытия в Маглаяни водовода город посетил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Спорт 
В городе есть футбольный клуб ФК Борац (Маглаяни)

Население

Национальный состав 
1961 год:
 Сербы — 1462
 Хорваты — 14
 Мусульмане — 3
 Другие — 2
1971 год:
 Сербы — 1319
 Хорваты — 621
 Югославы — 5
 Другие — 6
 Мусульмане — 1
 Македонцы — 1
1981 год:
 Сербы — 1326
 Хорваты — 6
 Югославы — 116
 Другие — 6
 Мусульмане — 1
1991 год:
 Сербы — 1416
 Хорваты — 4
 Югославы — 32
 Другие — 36
 Мусульмане — 2

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской